Christian Løffler er navnet på flere personer:

 Christian Løffler (arkitekt) (1757-1807) – dansk arkitekt og landmåler
 Christian Løffler (fotograf) (1821/1823-1888) – dansk dekorationsmaler og fotograf